Али Латифи (; род. 20 февраля 1976, Ардебиль, Иран) — иранский футболист, играл на позиции нападающего. По завершении игровой карьеры — тренер.

Выступал за национальную сборную Ирана.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1996 году выступлениями за команду «Бахман», в которой провёл два сезона.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба ПАС Тегеран, к составу которого присоединился в 1998 году. Сыграл за команду из Тегерана следующий сезон своей игровой карьеры.

В 1999 году заключил контракт с клубом «Эстегляль», в составе которого провёл следующие два года своей карьеры.

С 2001 года один сезон защищал цвета австрийской команды «Адмира Ваккер».

С 2002 года один сезон играл за клуб «Пайкан». Большую часть времени, проведённого в составе, был основным игроком атакующего звена команды.

С 2003 года два сезона защищал цвета клуба «Абумослем».

С 2005 года снова, на этот раз один сезон, играл за клуб «Пайкан». Завершил профессиональную карьеру футболиста в 2006 году выступлениями за этот клуб.

Выступления за сборную 
В 1998 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Ирана. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась один год, провёл в форме главной команды страны два матча.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1998 года во Франции.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру, вернувшись к футболу после небольшого перерыва, в 2014 году, войдя в тренерский штаб клуба «Рах Ахан», где проработал с 2014 по 2015 год.

С 2017 по 2018 год возглавлял тренерский штаб команды «ПАС Гамадан».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК ПАС Тегеран
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Пайкан»
Игроки ФК «Абумослем»
Футбольные тренеры Ирана
Тренеры ФК ПАС Тегеран
Тренеры ФК «Малаван»